Маккейли Николь Миллер (; род. 14 мая 1996) — американская актриса. Наиболее известна своими ролями Даны Монохэн в телесериале ABC «Врата» и Роуз Хаттенбергер в телесериале The CW «Зои Харт из Южного Штата».

Карьера 
Родилась в Техасе. Дебют в кино состоялся в 2006 году в телевизионном фильме «Инспектор Мама» с Маккеллар в главной роли. Также снялась в нескольких независимых фильмах. В 2011 году Маккейли появилась в роли Талии в трёх эпизодах ситкома Disney Channel «Волшебники из Вэйверли Плэйс», в качестве любовницы персонажа Джейка Т. Остина, Марка Руссо.

В 2013 году снялась в фильме «Ледяной» с Майклом Шенноном и Вайноной Райдер в главных ролях. Сама актриса снялась в роли дочери главных героев. В 2014 году снялась в роли Лиззи Брэддок в ситкоме FX «Партнёры» с Келси Грэммером и Мартином Лоуренсом в главных ролях, сыграв падчерицу персонажа Грэммера. Также снялась в главной роли в сериале MTV «Неуклюжая», сыграв любовницу Мэтти Маккибена. В 2015 году снялась в главной роли Софи в сериале «Королевы крика».

Помимо актёрской карьеры Миллер активно занимается танцами на протяжении шести лет и танцует, в частности хип-хоп, чечётку и балет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США